Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс з рахунком 6–4, 7–67–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2007
Тур WTA 2007